Seven kan syfta på:

 Seven – en amerikansk film från 1995
 Seven (sångare) (1984–), en sydkoreansk sångare

Antarktis 

 Peak Seven,